

Țș– 
  Goana după aur (film din 2016) (Gold), regizat de Stephen Gaghan și scris de Gaghan, Patrick Massett și John Zinman. În rolurile principale: Matthew McConaughey, Édgar Ramírez, Bryce Dallas Howard, Corey Stoll, Toby Kebbell, Craig T. Nelson, Stacy Keach și Bruce Greenwood.
  Goana după aur (film din 2017) (Guyane)